

Bielorussia
 Lužki – centro abitato della regione di Vicebsk nel distretto di Vicebsk
 Lužki – centro abitato della regione di Vicebsk nel distretto di Hlybokae
 Lužki – centro abitato della regione di Vicebsk nel distretto di Čašniki
 Lužki – centro abitatodella regione di Vicebsk nel distretto di Šarkaŭščyna
 Lužki – centro abitato della regione di Hrodna
 Lužki – centro abitato della regione di Minsk
 Lužki – centro abitato della regione di Mahilëŭ nel distretto di Mahilëŭ
 Lužki – centro abitato della regione di Mahilëŭ nel distretto di Mscislaŭ

Crimea
 Lužki – centro abitato della Crimea

Russia
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Brjansk nel Klimovskij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Brjansk nello Starodubskij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Brjansk nell'Unečskij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Vladimir nel Vjaznikovskij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Vladimir nel Melenkovskij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Ivanovo
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Irkutsk
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Kaliningrad nel Gur'evskij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Kaliningrad nello Zelenogradskij rajon 
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Kaliningrad nell'Ozërskij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Kaliningrad nello Slavskij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Kaluga
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Kostroma
 Lužki – centro abitato del Territorio di Krasnojarsk
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Kursk
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Leningrado nel Vyborgskij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Leningrado nel Lužskij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Leningrado nello Slancevskij rajon
 Lužki – centro abitato del distretto Troickij di Mosca
 Lužki – selo dell'Oblast' di Mosca nell'Istrinskij rajon
 Lužki – derevnja dell'Oblast' di Mosca nell'Istrinskij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Mosca nel Lotošinskij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Mosca nel Naro-Fominskij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Mosca nel Ramenskij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Mosca nel Serpuchovskij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Nižnij Novgorod nel Koverninskij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Nižnij Novgorod nel Lyskovskij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Orenburg
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Orël nel Mcenskij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Orël nel Novosil'skij rajon
 Lužki – centro abitato del Territorio di Perm'
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Pskov nel Dnovskij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Pskov nell'Ostrovskij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Pskov nel Puškinogorskij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Pskov nel Sebežskij rajon a Idrica
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Pskov nel Sebežskij rajon nella Mostiščenskaja volost'
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Rostov
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Rjazan' nel Michajlovskij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Rjazan' nel Rybnovskij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Rjazan' nel Rjazanskij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Rjazan' nello Starožilovskij rajon 
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Rjazan' nel Korablinskij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Samara
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Smolensk nel Rudnjanskij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Smolensk nel Safonovskij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Smolensk nell'Ugranskij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Tambov nel Tambovskij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Tambov nell'Inžavinskij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nello Zubcovskij rajon 
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nel Kašinskij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nel Kuvšinovskij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nel Lichoslavl'skij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Tula nell'Aleksinskij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Tula nell'Odoevskij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Tula nel Suvorovskij rajon
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl'

Ucraina
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Donec'k
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Ivano-Frankivs'k
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Leopoli nel Distretto di Žovkva
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Leopoli nel Distretto di Javoriv
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Sumy nel Distretto di Hluchiv
 Lužki – centro abitato dell'Oblast' di Sumy nel Distretto di Seredyna-Buda